Bhorle peut faire référence à :
 Bhorle, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Parbat ;
 Bhorle, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Rasuwa.